Владимир Сергеевич Нице́нко (1899—1952) — советский инженер-металлург.

Биография 
Родился 16 (28 апреля) 1899 года в селе Лютенские Будища (ныне Зеньковский район, Полтавская область, Украина).

В 1918—1919 годах преподаватель в Зеньковской школе садоводства, затем служил в РККА и работал секретарём Златоустовского уездного военкомата.

Окончил Днепропетровский горный институт (1929).
 1928—1929 — инженер-исследователь на металлургическом заводе имени Г. И. Петровского;
 1929—1941 — начальник смены, гл. инженер завода имени Ильича (Мариуполь)
 1941—1943 — главный металлург, зам. начальника и начальник бронекорпусного отдела, гл. инженер завода № 183 (будущий Уралвагонзавод, Нижний Тагил, Свердловская область);
 с 1943 года — гл. инженер, с 1947 года директор завода № 200 (Челябинский завод транспортного машиностроения), развернутого на базе станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе и эвакуированных предприятий.

В период работы Ниценко на заводе № 183 введены в эксплуатацию две мартеновские и 4 электрические печи, обеспечившие увеличение выплавки стали за годы войны на 45 % по сравнению с 1940 годом.

Участвовал в разработке и внедрении технологии производства броневых корпусов и литых башен танков для Кировского завода; в создании цехов цветного литья и термической обработки брони и деталей из легированных марок стали; во внедрении механизированой завалки шихты.

Умер в 1952 году от инфаркта. Похоронен на  (19 уч.).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1942) — за разработку технологии производства литых танковых башен
 орден Ленина (1944)
 орден Трудового Красного Знамени (1942)
 орден Красной Звезды (1943)
 орден Отечественной войны I степени (1945)
 медали

Примечания

Литература 
 Урал ковал победу: сборник-справочник. Г Агарышев, Комитет по делам архивов Кабинета Министров Республики Башкортостан. Южно-Уральское книжное изд-во, 1993 — Всего страниц: 382
 Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. Т. 4. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008.
 Замечательные люди Вагонки [Текст] / [Т. Н. Васильева [и др.] ; Федер. гос. унит. предприятие "Производств. об-ние им. Ф. Э. Дзержинского Уралвагонзавод. — Нижний Тагил, г. : ФГУП «ПО Уралвагонзавод», 2001 — . — Авт. указаны в вып. дан. Кн. 2. — 2005. — 103 с. : портр.

Ссылки 
 www.chel-portal.ru/encyclopedia/Nicenko_Vladimir_Sergeevich/t/11682
 http://chelreglib.ru/media/files/kray/chelregion_1941-1945/industry-front/Nizenko1.pdf
 фото http://chelreglib.ru/media/files/kray/chelregion_1941-1945/industry-front/Nizenko1.pdf
 Уральские станкостроители. Ч., 1985

Выпускники Днепровской политехники
Персоналии:Уралвагонзавод
Родившиеся в Полтавской области
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Инженеры-металлурги